OCR est un sigle qui peut désigner :
 Optical Character Recognition, en français : reconnaissance optique de caractères
 Matrice OCR
 l'Organisation communiste révolutionnaire